Walras:
 Auguste Walras, (1801 - 1866), professeur, économiste amateur, père de Léon
 Léon Walras, (1834- 1910) économiste français majeur, père de l'équilibre de concurrence  parfaite, fondateur de l'école marginaliste 
 Loi de Walras, définie par Léon Walras